EML steht für:
 den ISO 639 Sprachcode für die Emilianische Sprache
 .eml, Dateiendung für E-Mail
 Ecological Metadata Language
 Educational Modelling Language
 Eesti Mereväe Laev, einen Schiffsnamenpräfix estnischer Marineschiffe, siehe Präfixe von Schiffsnamen
 Einkauf, Materialwirtschaft, Logistik, eine Schweizer Fachzeitschrift
 Elektrometrische Längenbestimmung, ein diagnostisches Verfahren in der Zahnmedizin
 Election Markup Language
  Elektronische Motorleistungsregelung bei Kraftfahrzeugen
 EML (Fahrzeughersteller), ein niederländischer Fahrzeughersteller
 Emotion Markup Language
 Environmental Markup Language
 Electronic Music Laboratories
 Erde-Mond Librationspunkt
 Estimated Maximum Loss (Geschätzter Höchstschaden), einen Begriff der Versicherungswirtschaft
 European Media Laboratory, ein privates Forschungsinstitut für angewandte Informatik
 Extended ML, eine Spezifikationssprache
 Extensible ML, eine Programmiersprache
 Militärflugplatz Emmen (IATA-Code)

Abkürzung